Ölsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ölsjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (3,75 ha)
Ölsjön (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (22,5 ha)
Ölsjön (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (74,8 ha)
Ölsjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn